Чемпионат Европы по стрельбе — соревнования лучших стрелков Европы, проводящиеся Международной федерацией спортивной стрельбы и Европейской конфедерацией стрелкового спорта. Первый чемпионат Европы по стрельбе был проведён в 1955 году в Румынии на стрельбище «Тунарь». В дальнейшем эти соревнования стали проходить один раз в два года. С 1971 года ежегодно проводятся отдельные чемпионаты Европы по стрельбе из пневматического оружия.

Чемпионаты Европы по пулевой стрельбе

Чемпионаты Европы по стендовой стрельбе 
В программу первого чемпионата Европы по стрельбе в Бухаресте помимо упражнений по пулевой стрельбе вошли также командные соревнования на траншейном стенде и личные соревнования на круглом стенде среди мужчин. С 1956 года начали ежегодно проводиться отдельные чемпионаты Европы по стендовой стрельбе. Их программа многократно менялась. С 1961 года в неё стали входить соревнования среди женщин. Начиная с 1980-х годов в нечётные годы чемпионаты Европы по стендовой стрельбе обычно проходят совместно с чемпионатами по пулевой стрельбе.

Ссылки и источники
 База результатов на сайте Международной федерации спортивной стрельбы
 База результатов на сайте Европейской конфедерации стрелкового спорта